Silberoxid ist der Name folgender chemischer Verbindungen von Silber und Sauerstoff:

 Silber(I)-oxid, Disilberoxid, Ag2O
 Silber(I,III)-oxid, Silberperoxid, AgO
 Silber(II,III)-oxid, Ag3O4
 Silber(III)-oxid, Ag2O3